Светлана Александровна Бодрицкая (род. 7 ноября 1971 года) — казахстанская легкоатлетка.

Карьера 
Воспитанница шымкентского спорта. Специализировалась в беге на 200 и 400 метров, а также в эстафете.

Многократный призёр чемпионатов Азии, Азиатских игр.

Участница трёх Олимпиад (1996, 2000,2004). На всех Олимпиадах заканчивала выступления в предварительных забегах.

В 1997 году участвовала в открытом чемпионате России в помещении, где в беге 200 метров заняла третье место.

Мастер спорта Республики Казахстан международного класса.

Примечания

Ссылки 
 
 

Бегуны на средние дистанции Казахстана
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса